Sera of SERA kan verwijzen naar:
 antiserum
 Sera (Hiroshima), gemeente in de prefectuur Hiroshima  in Japan
 Sera (klooster), klooster in Tibet
 Sera (voornaam)
 Sera de Bruin, Nederlands zangeres